Клінтон (округ, Іллінойс)
Клінтон (округ, Індіана)
Клінтон (округ, Айова)
Клінтон (округ, Кентуккі)
Клінтон (округ, Мічиган)
Клінтон (округ, Міссурі)
Клінтон (округ, Нью-Йорк)
Клінтон (округ, Огайо)
Клінтон (округ, Пенсільванія)